Коремас ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сертан штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Пианко. Население составляет 15 607 человек на 2006 год. Занимает площадь 379,491 км². Плотность населения — 41,1 чел./км².

Праздник города —  4 апреля.

История
Город основан 4 апреля 1953 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 28.674.358,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 1.863,42 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,595 (данные: Программа развития ООН).

География
Климат местности: тропический.

Муниципалитеты штата Параиба